Бобровское — название населённых пунктов в России:
 Бобровское — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бобровское — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Бобровское — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Бобровское — село в Слободо-Туринском муниципальном районе Свердловской области.
Бобровское — до 1958 года название посёлка Бобровский в Сысертском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Бобровское озеро
 Бобровское сельское поселение